Geografie van Roemenië:
 Bobâlna (Cluj), een plaats in Cluj
 Bobâlna (Hunedoara), een plaats in Hunedoara
 Bobâlna (rivier), zijrivier van de Mureș.

Gebeurtenissen:
 Răscoala de la Bobâlna van 1437 –  Belangrijkste boerenopstand ooit in het Koninkrijk van Hongarije.